Turrican — серия видеоигр в жанре беги и стреляй, разработанная компанией Factor 5 для ряда домашних компьютеров и игровых консолей.

Первая игра серии, Turrican, была разработана Манфредом Трензом в 1989 году для компьютера Commodore 64. Манфред разработал игру практически в одиночку, за исключением музыки и звуковых эффектов, выполненных Крисом Хюльсбеком.

Впоследствии игра была портирована на другие компьютеры и на игровые консоли, а также получила несколько продолжений. Последней официальной игрой серии стала Super Turrican 2 для SNES, выпущенная в 1994 году. Компания-разработчик неоднократно начинала разработку продолжений для более современных систем и с использованием трёхмерной графики, но все эти проекты были закрыты по разным причинам.

Помимо официальных игр серии поклонниками были созданы неофициальное продолжение для Commodore 64 и несколько ремейков.

Игры серии 
 Основная серия
 Turrican
 Turrican II: The Final Fight
 Mega Turrican / Turrican 3: Payment Day
 Super Turrican (NES)
 Super Turrican
 Super Turrican 2 (SNES)
 Не были выпущены
 Turrican 3D
 Thornado
 Next-gen Turrican
 Неофициальные проекты
 Hurrican

Литература

Ссылки 
 
  [материал включает список публикаций в печатных изданиях]
  [материал включает список публикаций в печатных изданиях]